Безіменна — річка в Україні, у Волочиському районі Хмельницької області. Ліва притока Бовенця, (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки приблизно 13,05 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,02 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,18. Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-східній околиці села Павликівці. Тече переважно на північний захід через Мочулинці Видаву і у Бронівці впадає у річку Бовенець, ліву притоку Збручу.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Волочиського району
Річки України без назви